Il singolare del torneo di tennis Open Isla de Lanzarote 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Jo-Wilfried Tsonga che ha battuto in finale Paul Baccanello 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Nicolas Mahut (primo turno)
 Alex Bogdanović (quarti di finale)
 Rik De Voest (secondo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (Campione)

 Noam Okun (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (primo turno)
 Dudi Sela (semifinali)
 Simon Stadler (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Isla de Lanzarote 2007